Die PDC World Youth Championship 2017 ist eine Jugendweltmeisterschaft im Dartsport und wurde am 26. November 2017 zum siebten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war das Butlin’s Minehead Resort in Minehead.

Den Titel sicherte sich der Belgier Dimitri Van den Bergh, der das Finale mit 6:3-legs gegen den Engländer Josh Payne gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in allen Runden war ein best of 11 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt. Am 6. November 2017 spielten die 64 qualifizierten Teilnehmer die beiden Finalisten aus, die dann am 26. November 2017 den Sieger unter sich ausmachten.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 50.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Setzliste

Endergebnisse

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Halbfinale & Finale

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde nur das Finale auf Sport1 im Rahmen der Players Championship Finals 2017 ausgestrahlt. Die anderen Spiele der Veranstaltung wurden nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

PDC World Youth Championship
Dartveranstaltung 2017
Dartwettbewerb in Minehead